Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 18 au .

Judith Wiesner remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sawamatsu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Andrea Strnadová.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Strasbourg
Tennis en France en 1992
Tennis en mai 1992